Graf von Spee (literalmente, conde de Spee) puede referirse a:

 Maximilian von Spee, almirante alemán que comandó el Escuadrón del Oriente Asiático durante la Primera Guerra Mundial hasta fallecer en combate frente a las islas Malvinas en 1914.
 El SMS Graf Spee, acorazado cuya construcción comenzó durante la Primera Guerra Mundial y nunca finalizó.
 El Admiral Graf Spee, crucero pesado de la marina de guerra alemana (Kriegsmarine), botado en 1936 y hundido por su tripulación en 1939, en el Río de la Plata.